Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A132 :
  Autoroute française A132, reliant Deauville-Trouville à Pont-l'Évêque ;
  Autoroute russe A132 reliant l’autoroute M1 à Smolensk.